Фёдор Ласковский: Ласковский, Фёдор Павлович (1843—1905) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Ласковский, Фёдор Фёдорович (1802—1870) — русский военный инженер и историк, генерал-лейтенант, заслуженный профессор Николаевской инженерной академии (Санкт-Петербург).